Церковь Рождества Иоанна Предтечи — православный храм в городе Новополоцк на улице Молодёжной на берегу Западной Двины. Построен в 1990-х годах из кирпича в качестве баптистерия.

Архитектура 
В плане здание имеет крестообразную форму. Длинный центральный неф перекрыт шатровой жестяной крышей, над его пересечением с такими же крышами боковых нефов воздвигнут 8-гранный деревянный глухой барабан под шлемовидным куполом. Вход выделяется двухстолпным крыльцом под двускатной крышей. Фасады, покрытые серой штукатуркой, в цокольной части отличаются «изумрудной» ржавчиной, разделены узкими прямоугольными оконными проемами в арочных нишах. Торцы нефов и апсиды отличаются тройным сводом оконных проемов. Внутри вестибюль с боковыми камерами. Крест молельного зала перекрыт нефным деревянным сводом. Апсида отличается двухъярусным деревянным иконостасом с разными царскими вратами.

Литература 
 Кулагін А. М. Царква ў гонар Ражджаства святога Іаана Прадцечы // Праваслаўныя храмы Беларусі. — Мн., 2007. — С. 292.

Новополоцк
1992 год в Белоруссии
Страницы с непроверенными переводами
Новополоцк
Новополоцк